Haldimand ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Haldimand (1718–1791), Schweizer Militäroffizier und Gouverneur in britischen Diensten
 Peter Frederick Haldimand (1741–1765), Schweizer Militäroffizier und Vermesser
 William Haldimand (1784–1862), britischer Politiker und Philanthrop

Haldimand steht zudem für:
 Haldimand County, Verwaltungsbezirk in Ontario, Kanada
 Haldimand-Turm, künstliche Turmruine in Lausanne

Siehe auch:
 Haldimann